Křižanov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Křižanov, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
Křižanov, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina